Leeroy ist der Name folgender Personen:

 Leeroy Matata (* 1996), deutscher Webvideoproduzent
Leeroy Stagger (* 1982), kanadischer Singer-Songwriter
 Leeroy Thornhill (* 1968), britischer Musiker und DJ

Außerdem ist er der Name folgender fiktiver Personen:
 Leeroy Jenkins, Spielercharakter aus World of Warcraft